Zapach szkła – opowiadanie Andrzeja Ziemiańskiego
 Zapach szkła – zbiór opowiadań Andrzeja Ziemiańskiego